Childs est le nom de famille de
 David Childs (né en 1941), architecte
 Euros Childs, musicien
 Lee Childs (né en 1982), joueur de tennis
 Lucinda Childs (née en 1940), danseuse
 Martin Childs (né en 1954), directeur artistique britannique
 Toni Childs (née en 1957), chanteuse

Article connexe 
 , homonymie 

Homonymie de patronyme